Soleil Royal (franz. Königliche Sonne) ist der Name folgender Schiffe:

 Soleil Royal (Schiff, 1669), 104-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1688–1692)
 Soleil Royal (Schiff, 1692), 104-Kanonen-Linienschiff mit dem Namen Foudroyant auf Kiel gelegt, noch vor Indienststellung umbenannt (1693–1713)
 Soleil Royal (Schiff, 1749), 80-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1750–1759)

Soleil Royal bezeichnet:
 einen Musiktitel auf dem Album Masquerade (Album) von Running Wild